Souto Maior ist der Name folgender Orte und Gemeinden in Portugal:

 Souto Maior (Sabrosa), Gemeinde im Concelho de Sabrosa
 Souto Maior (Trancoso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Trancoso

Souto-Maior ist der Familienname folgender Personen:
 Manuel de Souto-Maior, portugiesischer Kolonialverwalter in Südostasien

Siehe auch:
Sotomayor (spanisch)